Textstil bezeichnet:
 formale Gestaltungsmerkmale von Texten in der EDV, siehe Layout
 besondere sprachliche Merkmale eines Textes, vor allem in Wortschatz und Satzbau, siehe Stilistik

Siehe auch: